Le mot top est un anglicisme dont le sens principal signifie « en haut ». Il peut donc être employé dans le sens du meilleur, du plus haut (« le top du top », « au top de sa forme », « les top managers ») ou comme synonyme du meilleur classement (le Top 10 des ventes, classement des 10 meilleures ventes).

Significations du mot 
 En informatique, top est une commande Unix permettant de voir le classement des processus demandant le plus de ressources  (Voir aussi Htop).
 Un fonds d'image racheté par Green Recovery.
 En habillement, le mot top désigne un haut de vêtement, surtout féminin.
 En musique de film, top est terme représentant deux choses : le moment d'entrée d'une musique sur un point de synchronisation de même que la pièce musicale qui démarre à ce point de synchronisation.
 En physique des particules, le quark top (souvent abrégé en quark t) est une particule élémentaire.
 Top est le père de Pif le chien.
 .top : un domaine Internet de premier niveau.
 Top est une aphérèse pour « stop ». Exemple : « stop ! top ! top ! », pour demander l'arrêt de quelque chose.

Onomatopée 
 Un top d'horloge ;
 Un top départ ou signal de départ.

Acronymes 
 Théâtre de l'Ouest parisien ;
 En gestion de projet, « Thème, Objectif, Plan », une ligne directrice pour l'organisation d'une réunion ;
 Trouble oppositionnel avec provocation ;
 Tube à ondes progressives, un amplificateur électronique ;
 Table ouverte paroissiale, repas fraternel organisé à l’initiative de la communauté chrétienne.

Code 
  ;
 Pa'anga, la monnaie du royaume de Tonga, selon la liste des codes des monnaies.

Patronymes 
 Alain Top (né en 1965), homme politique belge ;
 Damien Top (né en 1963), ténor et musicologue français ;
 Emmanuel Top, DJ français ;
 Jannick Top (né en 1947), bassiste et compositeur français.

Code IATA des aéroports